Gilles Senn, né le  à Saas-Almagell dans le canton du Valais en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 

Né le  à Saas-Almagell, Gilles Senn découvre le hockey sur glace au EHC Saastal, puis au HC Viège, avant d’intégrer, en 2011 à l’âge de 15 ans, le mouvement junior du HC Davos.

Au cours de la saison 2014-2015, l’entraîneur davosien Arno del Curto lui offre ses premières minutes en Ligue nationale A et devient la doublure du titulaire Leonardo Genoni. Au terme de cette saison, il remporte avec Davos son premier titre de champion de Suisse. Durant cette même saison, il participe avec les juniors suisses au championnat du monde junior, en tant que troisième gardien derrière Gauthier Descloux et Ludovic Waeber. En 2015-2016, il évolue à nouveau dans l’ombre de Genoni et ne joue que six matchs de championnat.

Après le départ de Genoni au CP Berne, le HC Davos décide de confier son filet à Senn et à un autre jeune gardien, Joren van Pottelberghe, d’un an son cadet. Senn s’impose peu à peu comme titulaire, au point de jouer 34 parties en saison régulière et dix en playoffs. Au terme de la saison, il est sélectionné par les Devils du New Jersey au cinquième tour ( rang au total) du repêchage d'entrée dans la LNH 2017.

Palmarès 
Ligue nationale A
Champion de Suisse en 2015 avec le HC Davos

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013||HC Davos U20||Junior Élites A||8|| || || || || ||3,43|| || || ||3|| || || || ||4,75|| || || 
|-
|2012-2013||HC Davos U17||||21|| || || || || ||2,69|| || || ||4|| || || || ||4,25|| || || 
|-
|2013-2014||HC Davos U20||Junior Élites A||34|| || || || || ||2,76|| || || ||3|| || || || ||5,00|| || || 
|-
|2014-2015||HC Davos||LNA||4||1||0||0||85||3||2,12||91,7||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||HC Davos U20||Junior Élites A||32|| || || || || ||2,52|| || || ||9|| || || || ||2,33|| || || 
|-
|2015-2016||HC Davos||LNA||6||1||0||0||234||15||3,84||88,3||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||HC Davos U20||Junior Élites A||16|| || || || || ||3,22|| || || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC Davos||LNA||34||16||14||3||||88||2,64||91,1||1||8||10||6||4||639||29||2,72||89,7||0||2
|-
|2017-2018||HC Davos||LNA||30|| || || || || ||2,92|| 90,4|| || ||6 || || || || ||3,19 ||89,4 || ||
|-
|2018-2019||HC Davos||LNA||20|| || || || || ||3,19|| 90,1|| || ||5 || || || || ||3,11 ||88,8 || ||
|-
|2019-2020||Devils de Binghamton||LAH||27|| || || || || ||2,77|| 90,1|| || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH || 2 || || || || || || 3,42 || 90,2 || || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| Devils de Binghamton || LAH ||17|| || || || || ||3,56|| 89,5||0 || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| HC Davos||LNA ||  || 

|2015||HC Davos||Coupe de Suisse||2|| || ||2,14|| || || ||Huitième de finale
|-
|2015||HC Davos||Coupe Spengler||1|| || ||3,77||87,9|| || ||Demi-finale
|-
|2016||HC Davos||Ligue des champions||1|| || ||5,94||84,2|| || ||Demi-finale
|-
|2016||HC Davos||Coupe de Suisse||1|| || ||4,84|| || || ||Seizième de finale
|-
|2016||HC Davos||Coupe Spengler||2|| || ||2,52||92,4|| || ||Demi-finale
|-
|2017||HC Davos||Ligue des champions||4|| || ||2,30||91,9|| || ||
|-
|2017||HC Davos||Coupe de Suisse||2|| || ||3,31|| || || ||Quart de finale

Notes et références 

Naissance en mars 1996
Naissance dans le canton du Valais
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif valaisan
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Devils du New Jersey
Choix de repêchage des Devils du New Jersey